«Деньги» — последний фильм Робера Брессона. Вдохновлён рассказом Льва Толстого «Фальшивый купон». Премьера картины состоялась 16 мая 1983 года на 36-м Каннском кинофестивале, где Брессон получил Приз за лучшую режиссёрскую работу.

В фильме находит отражение характерные черты стиля режиссёра: использование актёров-непрофессионалов, лаконичность диалогов, аскетичность и практически полное отсутствие движения камеры.

Сюжет 
Фальшивая 500-франковая купюра, которую один молодой мошенник даёт взамен часов другому молодому мошеннику в конце своего путешествия, попадает к молодому рабочему Ивону Таржу. Несправедливо обвинённый в сбыте фальшивки, он теряет работу, что становится началом падения, которое приведёт его к преступлениям и убийству.

В ролях 
 Кристиан Пате — Ивон Тарж
 Венсан Ристеруччи — Люсьен
 Каролина Ланг — Элиза
 Сильви ван ден Эльсен — девушка
 Беатрис Табурен — фотограф
 Дидье Босси — фотограф
 Марк Эрнест Форно — Норбер
 Брюно Лапере — Марсьяль
 Франсуа-Мари Банье

Премии и награды

Награды 
 1983 — Каннский фестиваль — Приз ФИПРЕССИ (Большая специальная премия ассоциации кинокритиков) — Робер Брессон (вместе с Андреем Тарковским, фильм «Ностальгия»)
 1985 — Национальная премия кинокритиков США — Лучший режиссёр — Робер Брессон

Номинации 
 1983 — Каннский фестиваль — Золотая пальмовая ветвь
 1984 — Сезар — Лучший звук

Примечания

См. также 

 Вечная мерзлота — финский фильм-драма режиссёра Аку Лоухимиеса, созданный по мотивам повести Льва Толстого «Фальшивый купон».

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Швейцарии
Фильмы Робера Брессона
Фильмы Франции 1983 года
Фильмы Швейцарии 1983 года
Фильмы France 3 Cinéma
Ром